

Плевник — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Плевник — село в гміні Кшиновлоґа-Мала Пшасниського повіту Мазовецького воєводства

Плевник-Дреньове — село, громада округу Поважська Бистриця, Тренчинський край.